Leman ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Lehmann.

Namensträger 
 Albert Semjonowitsch Leman (1915–1998), russischer Komponist
 Alfred Leman (1925–2015), deutscher Wissenschaftler und Schriftsteller
 Bob Leman (1922–2006), US-amerikanischer Schriftsteller phantastischer Literatur
 Brady Leman (* 1986), kanadischer Freestyle-Skier
 Christian Karl Leman (1779–1859), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Eric Leman (* 1946), belgischer Radrennfahrer
 Gérard Leman (1851–1920), belgischer Generalleutnant
 Loren Leman (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Richard Leman (* 1959), britischer Hockeyspieler
 Ulrich Leman (1885–1988), deutscher Maler

Familienname

Siehe auch 
 Leman GmbH & Co. KG (bis 2009: Essig- & Senffabrik Ph. Leman GmbH), ein deutscher Hersteller von Senf, Essig und Pflanzenölen